Борис Колесов:
 Колесов, Борис Иванович (род. 1937) — советский футболист.
 Колесов, Борис Сергеевич (1913—2001) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.